Айдарлы́ (, до 2019 года — Кра́сный Горня́к) — село в Аккольском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Кенесского сельского округа. Код КАТО — 113243300.

География 
Село расположено в центральной части района, на расстоянии примерно 16 километров (по прямой) к северу от административного центра района — города Акколь, в 17 километрах к северо-западу от административного центра сельского округа — аула Домбыралы.

Абсолютная высота — 388 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Малый Барап — на юге, село Алаколь — на севере.

Вблизи села проходит скоростная автомагистраль А1 «Астана — Щучинск».

Население 
В 1999 году население села составляло 103 человека (49 мужчин и 54 женщины). По данным переписи 2009 года в селе проживали 82 человека (45 мужчин и 37 женщин).

Улицы 

 ул. Достык

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Переименованные населённые пункты Казахстана
Населённые пункты Аккольского района